Espíritu bezeichnet:

 Espíritu (Pando), Ortschaft im Departamento Pando, Bolivien
 Espíritu (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien

Espíritu ist der Familienname folgender Personen:

 Georgy Espíritu († 2012), ungarisch-peruanischer Musiker